Miejscowości w USA:
 Shoals – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Martin
Gminy w USA:
 Shoals (ang. Shoals Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Surry